Э́са Па́каринен, полностью: Фе́ликс Э́сайас Па́каринен (; 9 февраля 1911, Ряаккюля, Великое княжество Финляндское — 28 апреля 1989, Варкаус, Финляндия) — финский актёр, юморист, певец, гармонист, композитор.

Биография 
Эса Пакаринен родился в 1911 году в местечке Раяккюля, после Второй мировой войны поселился в городе Варкаус, где и жил до самой смерти. Начал сниматься в кино с начала 1950-х годов. Первый фильм с его участием — «На рынке Рованиеми» (1951). Наиболее известными являются фильмы из цикла «Пекка Пуупяя» (1953—1959), а также «Летающий калакукко» (1953), его партнёрами в кино были Олави Вирта, Тапио Раутаваара, Рейно Хелисмаа, Йорма Икявалко, Маса Ниеми, Сиири Ангеркоски и многие другие. Кроме съёмок в кино Пакаринен выступал в роли автора и исполнителя популярных песен. В 1950-е годы он записывал песни под гармошку в стиле енка, но в основном исполнял песни из кинофильмов, в которых сам же снимался. В 1960-е в его творчестве наступил перерыв, но в 1970-е начался новый подъём, когда он записал несколько альбомов в духе юмористического рок-н-ролла: это были переведённые на финский язык песни ряда американских исполнителей — Джонни Кэша, Элвиса Пресли, Билла Хейли и других. На протяжении всей музыкальной карьеры записывал как сольные записи, так и дуэты со многими известными финскими певцами того времени, включая Рейно Хелисмаа, Эско Тойвонена, Ирвина Гудмена и Матти Лоухивуори.

Скончался в апреле 1989 года от рака.

Дискография 
 Pakarock (1974)
 Pakarock 2 (1976)
 Maailman paras levy (1977)
 Beat (1988)

Фильмография 
 «На рынке Рованиеми» (1951)
 «Брат с Дикого Запада» (1952)
 «Se alkoi sateessa» (1953)
 «Rantasalmen sulttaani» (1953)
 «Летающий калакукко» (1953)
 «Пекка Пуупяя» (1953)
 «Пекка Пуупяя на летних каникулах» (1953)
 «Hei, rillumarei!» (1954)
 «Пекка и Пяткя по следам снежного человека» (1954)
 «Pekka ja Pätkä puistotäteinä» (1955)
 «Kiinni on ja pysyy» (1955)
 «Pekka ja Pätkä pahassa pulassa» (1955)
 «Pekka ja Pätkä ketjukolarissa» (1957)
 «Pekka ja Pätkä salapoliiseina» (1957)
 «Pekka ja Pätkä sammakkomiehinä» (1957)
 «Пекка и Пяткя в Суэце» (1958)
 «Pekka ja Pätkä miljonääreinä» (1958)
 «Pekka ja Pätkä mestarimaalareina» (1959)
 «Pekka ja Pätkä neekereinä» (1960)
 «Mullin mallin» (1961)
 «Meiltähän tämä käy» (1973)
В художественном фильме Тимо Койвусало «Лебедь и странник» (1999) роль Пакаринена сыграл Хейкки Ноусиайнен.

Источники

Ссылки 
 Эса Пакаринен на Pomus.net
 Эса Пакаринен на Last.fm
 

Родившиеся 9 февраля
Родившиеся в 1911 году
Умершие 28 апреля
Умершие в 1989 году
Рок-музыканты Финляндии
Певцы и певицы Финляндии
Актёры Финляндии
Композиторы Финляндии
Гармонисты Финляндии
Умершие от рака
Актёры XX века